Cuvântul litieră poate avea unul din următoarele înțelesuri:
 Litieră, material organic pus la dispoziția unui animal, pentru ca să se odihnească sau ca să-și facă nevoile
 Litieră, denumită și lectică sau palanchin, un mijloc de transport în care pasagerul călătorește întins.
 Litieră, stratul gros de frunze uscate, aflate în putrefacție, format în urma procesului de descompunere

Dezambiguizare